Arauner ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Arauner (* 1958), Operndirektor und Generalintendant des Gerhart Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau
 Richard Arauner (1902–1936), deutscher NS-Agrarfunktionär und SS-Oberführer